Командный чемпионат Чехии по шахматам 2015/2016

Личные результаты

1. Novoborský ŠK

Výstaviště Lysá nad Labem

BŠŠ Frýdek-Místek

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 Extraliga ČR družstev v šachu 2015/2016
 tht Extraliga 2015/2016 (Online databáze ŠSČR)

Командный чемпионат Чехии по шахматам
2015 год в шахматах
2016 год в шахматах